Die Flandern-Rundfahrt 1985 war die 69. Austragung der Flandern-Rundfahrt, eines eintägigen Straßenradrennens. Es wurde am 7. April 1985 über eine Distanz von 271 km ausgetragen. Das Rennen wurde von Eric Vanderaerden vor Phil Anderson und Hennie Kuiper gewonnen.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnis

Weblinks

Einzelnachweise 

1985
Radrennen 1985